Millport peut désigner :
 Millport, une ville dans le North Ayrshire en Écosse
 Millport, une ville d'Alabama aux États-Unis
 Millport, un village de l'État de New York aux États-Unis